Il singolare del torneo di tennis Maia Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Feliciano López 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Alberto Martín (semifinali)
 Kristian Pless (semifinali)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

 Marc López (quarti di finale)
 Jarkko Nieminen (Campione)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2001